Mentuhotep (mnṯw ḥtp.w – v překladu z egyptštiny „Montu je spokojen“) je staroegyptské jméno, které může označovat:

faraona z 11. dynastie:

 Mentuhotep I.
 Mentuhotep II.
 Mentuhotep III.
 Mentuhotep IV.

pokladníka z 11. dynastie:

 Mentuhotep (pokladník)

faraona z 13. dynastie:

 Mentuhotep V.

muže z 13. dynastie:

 Mentuhotep – otec krále Sobekhotepa III.

faraona z 16. dynastie:

 Mentuhotepi
 Mentuhotep VI.

královnu z 16. dynastie:

 Mentuhotep (královna)